Qeqertaq Pinnersoq bezeichnet:
 Qeqertaq Pinnersoq (Insel, Ikkattut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaq Pinnersoq (Insel, Natsilik Ilorleq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaq Pinnersoq (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaq Pinnersoq (Insel, Taseq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland